José Semedo (ur. 1965) − portugalski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 José Semedo (ur. 1979) − piłkarz z Republiki Zielonego Przylądka grający na pozycji napastnika
 José Semedo (ur. 1985) − portugalski piłkarz grający na pozycji pomocnika